Церква Святого Духа — християнський храм, посвячений на честь Святого Духа.

Храми

Церква Святого Духа (Олеськ, Волинська область)
 Церква Святого Духа (Смоляри-Світязькі, Волинська область)
 Церква Святого Духа (Рогатин, Івано-Франківська область)
 Храм Зішестя Святого Духа (Чернігів)
 Церква Святого Духа (Львів)
 Церква Святого духа (Глухів)
 Церква Святого Духа (Потелич, Львівська область)
 Церква-каплиця св. Духа (Лівобережний масив, Київ)
 Свято-Духівський храм (Шкарівка, Київська область)
 Свято-Духівський храм (Дніпро)
 Святодухівський собор (Херсон)
 Святодухівський собор (Ромни, Сумська область)
 Святодухівський собор (Чернівці)

Церква Святого Духа (Мінськ)

Релігійні рухи 
 Слов'янська Церква Святого Духа

Див. також 
 Костел Святого Духа
 Шпиталь Святого Духа (Львів)